La Isla Presidencial fue una serie animada venezolana, creada por Plop Contenidos, quienes también crearon El Chigüire Bipolar y la serie Nada que ver. A modo de sátira política, donde los presidentes de varios países latinoamericanos y de España naufragan en una de isla después de una imaginaria 74.ª Cumbre de líderes iberoamericanos. La trama se concentra en las aventuras y desventuras de este grupo elitista que tiene que luchar para sobrevivir en una isla despoblada. 

Es en estas luchas de supervivencia donde afloran los dotes mandatarios de los gobernantes, que lejos de ayudar acaban siendo un desastre con tintes humorísticos. La serie animada está orientada a un público adulto, debido a su humor negro, lenguaje soez y referencias sexuales (similar a la serie animada estadounidense South Park). La tercera temporada se estrenó a principios de 2014. Fue transmitida a Televen y luego Venevisión

Personajes

Reparto de la Primera Temporada

Reparto de la Segunda Temporada

Reparto de la Tercera Temporada

Invitados 

 Oswaldo Graziani (cameo:inicio del episodio 1/6-temporada 2:el volcán)
 Juan Andrés Ravell (cameo:inicio del episodio 1/6-temporada 2:el volcán)
 Che Guevara (episodios:5/10 y 11/16 - Segunda Temporada)
 Santa Claus {episodio 2/7-temporada 2}(Muere cocinado por los Presidentes)
 Gustavo Cerati (Episodio 9 - Segunda Temporada) Cameo (atrapado en una cápsula)
 Michael Jackson (Episodio 9 - Segunda Temporada) Cameo (atrapado en una cápsula)
 Álvaro Uribe (narrador del octavo mini-episodio)
 Henrique Capriles (Aparición breve en el tráiler del último episodio de la Segunda Temporada)
 Richard Attenborough (John Hammond de Jurassic Park, (Episodio 19 - Segunda Temporada)
 Hugo Chávez (Como Zombi) (Episodio 3 - Tercera Temporada)
 Papa Francisco I (Episodio 3 - Tercera Temporada)
 Fernando del Rincón  (Periodista de CNN en Español) (Episodio 4 - Tercera Temporada)
 Extraterrestres (Episodio 5 - Tercera temporada)
 David Faitelson  (Periodista de la cadena de deportes ESPN)  (Episodio 9 - Tercera temporada) (Muere devorado por un tiburón)
 Elián González (Cubano protagonizador de incidente en el año 2000) (Episodio 10 - Tercera temporada)
 Hugo Chávez (Conduciendo un tanque) (Episodio 10 - Tercera Temporada)
 Simón Bolívar (Como invocación fantasmal) (Episodio 11 - Tercera Temporada)
 Simón Díaz (Como invocación fantasmal) (Episodio 11 - Tercera Temporada)

Personajes que murieron en la serie:

1: Michelle Bachelet-E2-T1:La pesca
Causa: Ser cocinada y comida por los demás presidentes.

2: Manuel Zelaya-E5-T: El avión
Causa: Asesinado con un fusil por Santos.

3: Lula Da Silva-E1-T2: El volcán
Causa: Comer pescado venenoso.

4: Felipe Calderón-E1-T2: El volcán
Causa: Comer pescado venenoso.

5: José Luis Rodríguez Zapatero-E1-T2: El volcán
Causa: Comer pescado venenoso.

6: Fernando Lugo-E1-T2: El volcán
Causa: Comer pescado venenoso.

7: Alan García-E1-T2: El volcán
Causa: Comer pescado venenoso.

8: Santa Claus-E2-T2:Un mensaje de Navidad
Causa: Comido y cocinado por los presidentes.

9: Oso polar bebé-E3-T2:La resaca
Causa: Asesinado por alguien desconocido.

10: Hugo Chávez-E5-T2:La búsqueda
Causa: Cáncer de pélvis.

Nota: No solo murió en la serie, sino también en la vida real.

11: Hugo Chávez robot-E11-T2:El mesías 2
Causa: Una roca que le había caído encima de su cabeza robótica

12: Pajarito de Maduro-E17-T2:el pajarito de Maduro
Causa: Ahorcado por Nicolás Maduro.

Nota: Éste episodio fue inspirado en una de las burradas que ha dicho Nicolás Maduro, es decir, la de Chávez como pajarito.

13: Ollanta Humala-E19-T2:La cacería
Causa: Devorado por un "CHAVEZRAPTOR".

14: Cristina Fernández de Kirchner-E19-T2:La cacería
Causa: Devorada por un "CHAVEZRAPTOR".

15: David Faitelson-E9-T3:Faitelson
Causa: Comido por una ballena.

NOTA: Los personajes que murieron en el episodio 3 de la 3.ª temporada, Juego de Tronos no cuentan, ya que sólo era una historia de Evo, nada fue real.

16: El Rey Juan Carlos I-E10-T3: Causa: Se tira al agujero que creó Simón Bolívar.

NOTA: No se dice como tal que murió, pero se da a entender ya que segundos antes, Bolívar crea el agujero diciendo que los presidentes se irán ahí cuando mueran y el Rey se tira por la música que salía de él.

Capítulos

Primera temporada 
nota:esta es la temporada más corta de la serie (5 episodios+2 tráileres {el de la serie y del ep.4-temp.1}) (2010)

Nota: En 2011 y gran parte del 2012 No hubo nuevos capítulos por la realización de la segunda temporada

Segunda temporada 
NOTA: Esta es la temporada más larga de la serie (19 episodios) (2012-2013)

Tercera temporada (2014)

Tema musical de apertura 
El tema musical de la Isla Presidencial fue interpretado por Emilio Lovera (solo eps. 2, 3 y 5).

Después de muchas diatribasEn una cumbre presidencialLos líderes zarparon en un paseo oficialRepentinamente, el cielo se nublóEl barco en el que iban, de pronto naufragóY así fue (bis)Y así nació (bis)¡La Isla Presidencial!

Nominaciones y premios 
 Nominación a mejor serie web del Festival de Cine de Ginebra 2010
 Premio a Mejor Canal de Video por Deutsche Welle 2010

Referencias 
- Isla presidencial la serie animada que se burla de los presidentes

Enlaces externos 
 Artículo CNN: Isla Presidencial, la serie que se burla de los presidentes de Latinoamérica

Series web
Series de televisión animadas de Venezuela